Татья́на Алекса́ндровна Грачёва (23 февраля 1973, Свердловск, РСФСР, СССР) — российская волейболистка, член сборной России (1992—1997 и 2000—2002). Серебряный призёр Олимпийских игр 2000 (всего участвовала в двух Олимпиадах), трёхкратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка России. Связующая. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Начала заниматься волейболом в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1982 году в СДЮШОР «Уралочка». Первый тренер — Юрий Николаевич Филимонов. Окончила свердловскую школу-интернат спортивного профиля. Выступала за команды:
 1990—1991 —  «Уралочка»-2 (Свердловск/Екатеринбург);
 1991—1992 —  «Младост» (Загреб);
 1992—1995 —  «Уралочка» (Екатеринбург);
 1995—1996 —  «Младост» (Загреб);
 1996—1998, 1999—2000 —  «Уралтрансбанк» (Екатеринбург);
 2000—2001 —  «Уралочка» (Екатеринбург);
 2001—2002 —  «Эджзаджибаши» (Стамбул);
 2005—2008 —  «Динамо» (Москва).

6 раз становилась чемпионкой России — четырежды в составе «Уралочки» и ещё дважды, выступая за московское «Динамо». Также в составе «Уралочки» два раза выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Окончила Уральский государственный экономический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Комментатор телеканала «Матч ТВ». Замужем за футбольным тренером Игорем Черевченко.

Сборные СССР, СНГ и России 
В 1992 году в 19-летнем возрасте дебютировала в сборной России выступлением в турнире World Super Four (Top Four). В дальнейшем на протяжении 10 лет (до 2002 года с перерывом в 1998—1999) входила в состав национальной команды страны.

В составе женских молодёжных сборных СССР и СНГ становилась чемпионкой мира 1991 и дважды чемпионкой Европы (1990 и 1992).

Достижения

В составе сборной 
 серебряный призёр Олимпийских игр 2000;
 участница Олимпийских игр 1996;
 двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира — 1994 и 2002;
 победитель Всемирного Кубка чемпионов 1997
 двукратный призёр Всемирного Кубка чемпионов — 1993 (бронза) и 2001 (серебро);
 двукратный победитель Гран-При — 1997, 2002;
 серебряный призёр Гран-при 2000;
 трёхкратный бронзовый призёр Гран-При — 1993, 1996, 2001;
 трёхкратная чемпионка Европы — 1993, 1997, 2001;
 бронзовый призёр чемпионата Европы 1995.

По итогам чемпионата мира 1994 и Всемирного Кубка чемпионов 2001 признавалась лучшей связующей турниров.

В составе клубов 
 6-кратная чемпионка России — 1993, 1994, 1995, 2001, 2006, 2007;
 двукратный серебряный призёр чемпионатов России — 1998, 2000;
 бронзовый призёр чемпионата России 1997;
 бронзовый призёр чемпионата СССР 1991;
 чемпионка Хорватии 1996;
 чемпионка Турции 2002;
 двукратный победитель Кубка европейских чемпионов — 1994, 1995;
 4-кратный серебряный призёр Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов ЕКВ — 1996, 1997, 2000, 2007;
 двукратный бронзовый призёр Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов ЕКВ — 1993, 2001;
 серебряный призёр Кубка топ-команд ЕКВ 2006;
 двукратный серебряный призёр Кубка России — 2005, 2007.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2000).
 Орден Дружбы (2001).

Источник 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 old.redstar.ru
 Спорт на Урале. Грачёва Татьяна Александровна

Волейболисты России
Заслуженные мастера спорта России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Выпускники Уральского экономического университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы